Ойо може да се отнася за:
 Ойо, щат в Нигерия
 Ойо (държава), държава в Западна Африка през XIV-XIX век
 Ойо (регион), регион в Гивнея-Бисау
 Ойо (Република Конго), град в Република Конго